FC Nitra (celým názvem: Football Club Nitra) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v Nitře ve stejnojmenném kraji. Založen byl v roce 1909 pod názvem Nyitrai ÖTTSO. Své domácí zápasy odehrává na štadiónu pod Zoborom s kapacitou 11 381 diváků.

Po sezoně 2013/14 sestoupil z 1. slovenské ligy do 2. slovenské ligy. V sezóně 2016/17 postoupil administrativně zpět do 1. ligy na úkor bankrotujícího FC VSS Košice.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1909 – Nyitrai ÖTTSO (Nyitrai Önkéntes Tűzoltó Testület Sportosztálya)
 1911 – Nyitrai TVE (Nyitrai Torna és Vívó Egylet)
 1919 – Nyitrai SC (Nyitrai Sport Club)
 1921 – ŠK Nitra (Športový klub Nitra)
 1923 – AC Nitra (Atletický club Nitra)
 1948 – JTO Sokol Nitra (Jednotná telovýchovná organizácia Sokol Nitra)
 1949 – ZSJ SZ Nitra (Závodná sokolská jednota Spojené závody Nitra)
 1950 – ZSJ KP Nitra (Závodná sokolská jednota Komunálny podnik Nitra)
 1953 – DŠO Slavoj Nitra (Dobrovoľná športová organizácia Slavoj Nitra)
 1957 – TJ Slovan Nitra (Telovýchovná jednota Slovan Nitra)
 1966 – TJ AC Nitra (Telovýchovná jednota Atletický club Nitra)
 1976 – TJ Plastika Nitra (Telovýchovná jednota Plastika Nitra)
 1990 – FC Nitra (Football Club Nitra)

Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled 

Zdroj: 

 1955: Celostátní československá soutěž – sk. B
 1956–1959: 2. liga – sk. B
 1959–1963: 1. liga
 1963–1965: 2. liga – sk. C
 1965–1969: 2. liga – sk. B
 1969–1971: 2. liga
 1971–1975: 1. liga
 1975–1977: 2. liga
 1977–1979: 1. SNFL
 1979–1984: 1. liga
 1984–1986: 1. SNFL
 1986–1991: 1. liga
 1991–1992: 1. SNFL
 1992–1993: 1. liga (ČSR)
 1993–1994: 1. liga (SR)
 1994–1995: 2. liga
 1995–1997: 1. liga
 1997–1998: 2. liga
 1998–2000: 1. liga
 2000–2005: 2. liga
 2005–2014: 1. liga
 2014–2017: 2. liga
 2017–: 1. liga

Jednotlivé ročníky 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Známí hráči 

 Michal Hipp
 Róbert Jež
 Ľubomír Moravčík
 Igor Demo
 Róbert Tomaschek
 Miroslav König
 Vladimír Ternény

FC Nitra „B“ 

FC Nitra „B“ je rezervní tým Nitry. Od sezóny 2017/18 působí ve 3. lize – sk. Západ (3. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2005/06, kdy se ve 2. lize (2. nejvyšší soutěž) umístil na 16. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1962–1966: Krajský přebor – sk. Západ
 1966–1977: Divize E
 1977–1978: Krajský přebor – sk. Západ
 1978–1980: I. A trieda  – sk. Jihozápad
 1984–1985: Divize – sk. Západ (Jihovýchod)
 1988–1989: I. A trieda  – sk. Severozápad
 1989–1993: Divize – sk. Západ
 1993–1994: 5. liga  – sk. Severozápad
 2005–2006: 2. liga
 2008–2014: 3. liga – sk. Západ
 2014–2017: 4. liga  – sk. Jihovýchod
 2017–: 3. liga – sk. Západ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Nitra FC
Nitra FC
Sport v Nitře